Love Is Like a Butterfly () — четырнадцатый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 3 сентября 1974 года на лейбле RCA Records.

Список композиций

Кавер-версии

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы RCA Records